Абзал Абайулы Ажгалиев (, род. 30 июня 1992) — казахстанский шорт-трекист, участник Олимпийских игр 2014 и 2018 2022 годов, Мастер спорта международного класса по Шорт-треку.

Золотая медаль на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка в Солт-Лейк-Сити (США) в 2016 г. Результат 40,373 секунды. 

Серебряный призер заезда на 500 метров на 28-ой Всемирной зимней Универсиаде - 2017 г. в г. Алматы (Казахстан) с результатом 41,479 секунды. 

Серебряный призёр на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в г. Минск (Белоруссия) в 2017 г. с результатом  41,436 секунды.

Серебряный призёр на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в г. Калгари (Канада) в 2018 г. с результатом  40.136 секунды.

Достижения:

• В 2011 году Зимние Азиатские игры бронзовый призёр

• В 2014 году 5 место на XXII зимних олимпийских играх в г. Сочи

• В 2016 году 1 место золото кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в г. Солт-Лейк-Сити, США . 

• В 2017 году серебреный призер Всемирной зимней Универсиады на дистанции 500 метров, бронзовая медаль на 5000 метров и в г. Алматы, Казахстан

• В 2017 году серебреный призёр кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров и бронза на дистанции 5000 метров в г. Минск, Беларусь

• В 2018 году 6 место на XXIII зимних Олимпийских играх в городе Пхёнчхан, Корея

•В 2018 году серебреный призёр кубка мира по шорт треку на дистанции 500 метров Канада  Калгари 

•В 2018 году  бронзовая медаль в Алмате Кубок мира, дистанция 500 м

•2019 году бронзовая медаль в Америке Salt Lake City, дистанция 500 м

•2020 году бронзовая медаль Голландия Дордрехт, дистанция 500 м 

•В 2022 году 4 место на  XXIV Зимних Олимпийских играх  в г. Пекин (Китай) 

•В 2022 году серебряный призёр этапа Кубка мира в Монреале (Канада) в мужской эстафете на 5000 м 

•В 2022 году серебряный призёр этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), дистанция 500 м 

2 раза Знаменосец сборной Казахстана на Зимних Олимпийских играх 2018 Корея Пхёнчхан, 2022 Пекин Китай 

• 12 кратный чемпион Казахстан

Биография 
Абзал Ажгалиев получил возможность профессионально заниматься шорт-треком только после того, как в Уральске построили Ледовый дворец спорта. Произошло это в 2001 году. Когда Абзалу исполнилось 11 лет, он пришёл записываться в секцию шорт-трека. Настолько полюбил этот вид спорта, что в итоге решил связать всю свою жизнь с ним, а потому покинул среднюю общеобразовательную школу №36 имени Мустахима Ихсанова, в которой проучился больше семи лет (с 1999 по 2006 годы), и сдал документы в областную специализированную спортивную школу-интернат для одарённых детей. Успехи внутри страны только убедили Абзала в правильности выбора. После ОСШИОД (учился там с 2006 по 2010 годы) он поступил в Педагогический колледж имени Жаханши Досмухамедова на спортивный факультет. Закончил его и даже прошёл службу в ВДВ. Работа до седьмого пота и талант позволили Абзалу Ажгалиеву попасть в сборную Казахстана.

На Азиатских играх в Алма-Ате выступал в эстафете на 5 000 метров. Команда заняла третье призовое место.

На Олимпийских играх в Сочи выступал также в эстафете на 5 000 метров. Команда показала результат 6 минут 54,630 секунд, что принесло им 5 место.

9 января 2018 года Сборная Казахстана решила, что шорт-трекист Абзал Ажгалиев станет знаменосцем на зимних Олимпийских играх-2018 в Корее.

Примечания 

Шорт-трекисты по алфавиту
Шорт-трекисты Казахстана
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года